La 10 chilometri femminile a tecnica classica di sci di fondo dei XXII Giochi olimpici invernali di Soči si è svolta il 13 febbraio 2014 sul tracciato di Krasnaja Poljana.

La polacca Justyna Kowalczyk ha vinto la medaglia d'oro, la svedese Charlotte Kalla quella d'argento e la norvegese Therese Johaug quella di bronzo

Detentrice del titolo di campionessa olimpica era la Kalla, che aveva vinto a , sul tracciato di Whistler (in Canada) in tecnica libera, precedendo l'estone Kristina Šmigun-Vähi (medaglia d'argento) e la norvegese Marit Bjørgen (medaglia di bronzo).

Risultati 

Data: Giovedì 13 febbraio 2014 
Ora locale: 14:00  
Pista:

Legenda:
 DNS = non partita (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 DSQ = squalificata (disqualified)
 Pos. = posizione

Note 

10 km femminile